Jméno a příjmení Ján Kováč má více nositelů:

 Ján Kováč (1933–1988) – slovenský důstojník SNB, funkcionář StB, politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Ján Kováč (divadelník) (1891–1972) – slovenský divadelní ochotník
 Ján Kováč (historik) (1917–1977) – slovenský historik a muzejník
 Ján Kováč (protifašistický bojovník) (1910–1985) – slovenský odbojář za 2. světové války